P114 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 114, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament